In 1905/06 werd het vijfde Marks voetbalkampioenschap gespeeld, dat georganiseerd werd door de Markse voetbalbond. 

BSV Norden-Nordwest werd kampioen. De club ontstond dit jaar door een fusie tussen Berliner FC Norden-Nordwest 1898 en Berliner FC des Nordens. Voor het eerst mocht de kampioen ook in de nationale eindronde aantreden, waar ze in de kwartfinale een pak slaag kregen van de latere landskampioen VfB Leipzig (9-1).

1. Klasse 

De eindstand en doelsaldo is niet volledig correct.

2. Klasse
Niet alle uitslagen zijn bekend.

Externe links
 Euroleagues
 fussball-historie

Markse voetbalbond
Duits competitievoetbal 1905/06